FDJ kan henvise til:

 Freie Deutsche Jugend - en (øst-)tysk ungdomsorganisation
 Flensborg Danske Journalistforening
 Française des Jeux - en fransk lotterivirksomhed
 FDJ (cykelhold) - et pro tour cykelhold, sponseret af Française des Jeux